Yrjänä kan syfta på följande platser:

Finland 

 Yrjänä (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Yrjänä (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar